Грихота ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос.  Занимает площадь 28,58 км². Население — 1703 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 6 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Grijota
 Programa Vida y Calidad.
 Alimentos de Palencia.
 Denominaciones de Origen en Castilla y León
 Campo de Golf de Grijota

Населённые пункты Паленсии
Населённые пункты Леона
Населённые пункты Вальядолида
Населённые пункты Саморы
Муниципалитеты Паленсии